La Fàbrica antiga Guasch Hermanos és una obra amb elements modernistes i noucentistes de Capellades (Anoia) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Construïda amb maó vist, en desnivell i formada per quatre cossos de planta rectangular, sostre de teules a dues vessants, (a cada cos,) i un altre construcció més petita annex i de sostre a una vessant. Les finestres queden emmarcades per pilastres de maó vist. Les estructures constructives són de planta baixa i un pis. El sostre, coronat per boles. Les finestres són d'arc rebaixat.

Història 
La fàbrica Guasch està documentada al segle XIX: aquesta família, introduí els telers manuals el 1859 i el 1899, els mecànics. L'any 1913 ja treballaven amb telers electrificats i la indústria amplià la seva activitat a la filatura i al tint.

Referències 

Patrimoni monumental de Capellades
Edificis modernistes de l'Anoia
Edificis noucentistes de l'Anoia
Fàbriques de Catalunya
Edificis de Capellades